Greek and Coptic è un blocco Unicode. È costituito dai 135 caratteri compresi nell'intervallo U+0370-U+03FF.

Comprende i simboli dell'alfabeto greco e dell'alfabeto copto. Dalla versione 4.1 è stato introdotto il blocco Coptic.

È conforme a ISO/IEC 8859-7 e ISO 5428.

Tabella 

I caratteri U+038B, U+038D e U+03A2 sono riservati.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coptic
 Alfabeto greco
 Alfabeto copto

Unicode